Los capitosaurios (Capitosauria) son un clado extinto de temnospóndilos estereospóndilos. Capitosauria y su taxón hermano Trematosauria son los principales clados de temnospóndilos que existieron durante el Mesozoico.

Capitosauria fue nombrado originalmente por Schoch y Milner (2000) y más tarde descrito por Yates y Warren (2000), quienes asignaron a Lydekkerina y a Mastodonsauroidea a este grupo. Luego fue descrito por Damiani (2001) bajo el nombre Mastodonsauroidea. En su análisis filogenético de los temnospóndilos, Ruta et al. (2007) situaron a Lydekkerina y a sus parientes dentro del clado Rhytidostea, mientras que situaron solo a los taxones de mastodonsauroides dentro de Capitosauria.

Filogenia 
A continuación se presenta un cladograma siguiendo el análisis de Fortuny et al. (2011) mostrando las relaciones filogenéticas de los capitosaurios:

Cladograma según Schoch en 2013:

Referencias

Enlaces externos 

 Capitosauria en Paleobiology Database
 Cladograma de Mastodonsauroidea (=Capitosauria) en Mikko's Phylogeny Archive
Capitosauria en Palaeos

Capitosauria
Temnospondyli